Allan Water ist der Name folgender Flüsse:

* Allan Water (Forth), Schottland
 Allan Water (Ogoki River), Ontario, Kanada
 Allan Water (River Teviot), Schottland
 Allan Water (River Tweed), Schottland